Polsce
 Lisia Góra – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Jasień 
 Lisia Góra – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Lisia Góra – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Lisia Góra – część wsi Zabrnie w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Lisia Góra – część wsi Sławęcin w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Lisia Góra – osada leśna wsi Kamela w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Lisia Góra – część wsi Izbica w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Lisia Góra – osada leśna w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Lisia Góra – część wsi Połajewo w woj. wielkopolskim w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo
 Lisia Góra – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Dygowo

 Lisia Góra – gmina
 Lisia Góra – dawna gromada

 Lisia Góra – wzniesienie na Pojezierzu Iławskim, w woj. pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Dzierzgoń, na położone niedaleko Jasnej
 Lisia Góra – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Golczewo
 Lisia Góra – wzniesienie w Podzamczu na Wyżynie Częstochowskiej
 Lisia Góra – wzniesienie we Wzgórzach Warszewskich, w woj. zachodniopomorskim
 Lisia Góra – szczyt w czeskiej części Karkonoszy
 Lisia Góra (Liszkowa) – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)

Inne obiekty 
 Lisia Góra – Fort Piechoty z 1910 roku I.St.-4 we Wrocławiu (dzielnica – Sołtysowice) (I.St.-4 (Infanterie Stellungen) Fuchsberg)
 rezerwat przyrody Lisia Góra – Rzeszów